Diese Liste führt alle Bürgermeister der Stadt Portland im US-Bundesstaat Oregon seit deren Gründung im Jahr 1851 auf.

Weblinks 
 Liste der Bürgermeister beim Office of the City Auditor von Portland

!Liste
Portland
Burgermeister Portland